Давид Дмитриевич Городецкий (?—1392) — князь городецкий (1382—1392), был женат на дочери великого князя литовского Ольгерда. Происходил из турово-пинской ветви Рюриковичей. Согласно легенде основал белорусский город Давид-Городок.

Биография 
В 1388 году присягнул на верность королю польскому и великому князю литовскому Ягайло.

26 апреля 1388 года Давид Дмитриевич вместе с другими литовскими князьями поручился перед Ягайло за Корибута Ольгердовича.

В 1392 году князья , Василий Михайлович, Иван и Юрий Дмитриевичи и прочие князя поручились перед великим князем литовским Скиргайлом за Гридка Константиновича, возможно Иван и Юрий являлись его братьями. Умер в 1392 году.

Историк Ф. И. Леонтович считает Городецкую волость вотчиной Давида Дмитриевича и князей Ивана и Юрия. Передав главный центр удела Пинск Наримунту, другие русские князья смогли утвердится в южных волостях Туровского уняжества и основать здесь новые уделы в Туровском и Городецком волостях и передавать их по наследству.

О нём и о его жене есть записи в Любецком синодике.

Семья 
Жена, Мария Ольгердовна, дочь Великого князя Литовского Ольгерда (1345—1377).

Их дети:

Митко (?—1440) — князь городецкий и туровский (после 1492—1440);

Владимир (?—1440) — сторонник Свидригайло, в летописи упоминается несколько раз в 1430-х годах.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Давыд Дмитриевич
Неидентифицированные Рюриковичи
Изяславичи Туровские
Князья туровские